Agostino Colaianni – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Colaianni – lottatore italiano
Nicola Colaianni – magistrato e politico italiano

Pagine correlate 
Colajanni